Mono — британский поп-дуэт, прославившийся в конце 90-х годов своей песней «Life in Mono». Часто стиль группы описывается как трип-хоп, основываясь на его схожести с современной электронной музыкой, как и групп Sneaker Pimps и Portishead. В творчестве группы можно часто услышать джазовые инструменты, придающие ей схожесть с музыкой из шпионских фильмов 1960-х годов.

Дискография 
Полная дискография Mono состоит из альбома «Formica Blues», двух релизов сингла «», английских синглов «Silicone», «Slimcea Girl» и «High Life», и песни «Madhouse», выпущенной только в саундтреке к фильму «Психоз».

На их песни было сделано множество ремиксов, такими группами и исполнителями, как Propellerheads, Стюарт Прайс (ранее известный как Les Rythmes Digitales), , Мэттью Херберт, Йохан Йоханнссон (под псевдонимом Lhooq) и .

Ссылки 
 Официальный сайт в интернет-архиве
 Mono Studio фан-сайт

Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы в стиле трип-хоп
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2000 году
Музыкальные коллективы из Лондона